

Astronomia
 7824 Lynch – asteroide della fascia principale

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Lynch – città  della Contea di Harlan, Kentucky
 Lynch – villaggio della Contea di Boyd, Nebraska

Persone